Ezzelin ist

 die deutsche Variante des Namens Ezzelino, siehe Ezzelino

Siehe auch:
 Ezzelin (Drama), Drama von Wilhelm Hertz